El término estímulo puede hacer referencia a:

Psicología 
 Estímulo: señal externa o interna capaz de provocar una reacción en una célula o en un organismo.
 Sinónimo de motivación.
 En psicología de la atención, estímulo objetivo o target: estímulo que debe ser discriminado dentro de un ensayo.

Deportes 
 Copa Estímulo: campeonato organizado por la Asociación Argentina de Football y, por su sucesora, la Asociación Amateurs Argentina de Football, antecesoras de la Asociación del Fútbol Argentino, en 1920, en 1926 y en 1929.